

Santos cristãos 
Adriano e Natália — mártirizados em Nicomédia na primeira década do 
Papa Adriano III

Topónimos 
Santo Adriano (Astúrias) — município da Espanha

Portugal 
Monte de Santo Adrião — no distrito do Porto

Freguesias
Santo Adrião (Armamar)
Santo Adrião de Vizela
Póvoa de Santo Adrião — em Odivelas

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos